Transilvanian Hunger — музичний альбом гурту Darkthrone. Виданий 17 лютого 1994 року лейблом Peaceville Records. Загальна тривалість композицій становить 39:04. Альбом відносять до напрямку блек-метал.

Список пісень 
 "Transilvanian Hunger" - 6:10
 "Over Fjell Og Gjennom Torner" - 2:29
 "Skald Av Satans Sol" - 4:29
 "Slottet I Det Fjerne" - 4:45
 "Graven Takeheimens Saler" - 4:59
 "I En Hall Med Flesk Og Mjod" - 5:13
 "As Flittermice As Satans Spys" - 5:56
 "En As I Dype Skogen" - 5:03

Посилання
Encyclopaedia Metallum - Darkthrone - Transilvanian Hunger 

Альбоми Darkthrone
Музичні альбоми 1994